Милена Грм (Бохињска Бистрица, 22. април 1942) је била југословенска и  словеначка  филмска и позоришна глумица.

Улоге 
{| class="wikitable"  style="text-align:center;"
!
!1970
!1980
!1990
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|0
|1
|2
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|2
|1
|4
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те_
|-
| 1973. || Бегунац  || Сестра
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Наша крајевна скупност (ТВ серија) || /
|-
| 1987. || Љубав нас све води у пропаст  (ТВ филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1995. || Халгато || Баба Фикале
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1942.
Словеначке глумице
Југословенски глумци